Eufinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Eufinger (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Eufinger (1894–1988), deutscher Gynäkologe und SS-Arzt